Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

David Wheaton ha battuto in finale Mark Kaplan 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Richey Reneberg (secondo turno)
  Jim Grabb (primo turno)
  David Wheaton (campione)
  Scott Davis (primo turno)

 Dan Goldie (primo turno) 
 Lawson Duncan (primo turno) 
 Derrick Rostagno (quarti) 
 MaliVai Washington (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
U.S. Men's Clay Court Championships 1990